Carl Fredric Nordenskiöld kan syfta på:

 Carl Fredric Nordenskiöld den äldre (1702-1779), svensk militär
 Carl Fredric Nordenskiöld den yngre (1756-1828), svensk swedenborgare och författare, den föregåendes son.
 Carl Fredrik Nordenskiöld (forskare), svensk fornforskare